Mit dem Begriff (Wasser-)Kraftwerk Rottenburg können unterschiedliche Kraftwerke in der Stadt Rottenburg am Neckar gemeint sein: Flusskraftwerk Beim Preußischen der Stadtwerke Rottenburg
 Flusskraftwerk Tübinger Straße der Stadtwerke Rottenburg
 Wasserkraftwerk Bad Niedernau der E-Werk Stengle GmbH & Co. KG
 Wasserkraftwerk Kiebingen der EnBW Kraftwerke AG
 Wasserkraftwerk Starzeltal der Stadtwerke Rottenburg